Патрульные катера проекта 12200 «Соболь» — серия российских высокоскоростных патрульных катеров, строящихся для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ Российской федерации (БОХР ПС ФСБ РФ).

Относятся к кораблям 4-го ранга.

Катер этого проекта предназначен для перехвата быстроходных целей, охраны прибрежной зоны, обеспечения сохранности природных ресурсов, охраны прибрежных коммуникаций, судов, искусственных сооружений.

История 
Патрульный катер проекта 12200 «Соболь» разработан в Санкт-Петербургском Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз».

Головной патрульный катер проекта 12200 (заводской № 200) был построен в 2006 году на СФ «Алмаз» (Санкт-Петербург) и сдан на год в опытную эксплуатацию Береговой охране России. По результатам его испытаний было принято решение о запуске «Соболя» в серию из 30 единиц.

В 2008 году был построен первый серийный катер данного проекта (заводской № 201).

В течение 2009 года построено шесть единиц: заводские № 202—207.

В 2010 году были спущены на воду два катера проекта: заводские № 208 и 209. В этом же году было заложено ещё пять катеров: три на СФ «Алмаз» — № 210—212 и два на «Восточной верфи» Владивостоке.

Два катера были проданы Туркмении на Каспийское море.

В конце 2014 года, пограничное управление ФСБ России по Республике Крым в Балаклаве, получило катер проекта 12200 «Соболь» под номером 217.

В 2016 году два катера были переданы Сахалинскому управлению пограничной охраны, ещё два будут доставлен в июле 2017 года.

Конструкция 

Корпус и надстройка катера выполнены из высокопрочного алюминиевого сплава. Все устанавливаемое оборудование и используемые материалы соответствуют применяемым при строительстве иностранных высокоскоростных катеров.

Для улучшения ходовых качеств и повышения скорости катер имеет носовые и кормовые автоматически управляемые интерцепторы.

Главные двигатели — 2 х дизель-редукторных агрегата Deutz TBD616V16 по 1822 л. с. (1340 КВт) или 2 х дизеля MTU марки 16V2000M90 по 1822 л. с. (1340 КВт). Вспомогательная энергетическая установка — 2 х AC Deutz (220 В/50 Гц, 2 x 30 КВт) или 2 х ДГ «Вестербеке» 25.0 BEDA по 25 КВт или 2 х ДГ «Стамегна» SM-300 по 22,8 КВт. Два привода Арнесона ASD-15. Аккумулятор 12/24 В. Система кондиционирования воздуха в жилых помещениях и ходовой рубке.

Навигационное оборудование:
 Интегрированная система навигации ST60.
 Система местоуказания VNTsU-UV450.
 Навигационная РЛС «Лиман 18М1»
 Магнитный компас «Азимут-90-1»
 Лаг с функциями эхолота ЛЭМ2-2
 Приёмоиндикатор спутниковой навигации NT 300D
 Система связи и передачи команд.

Катер может иметь в качестве вооружения:
 ракетно-артиллерийский комплекс «Вихрь-К», включающий:
 4 управляемые ракеты «Вихрь»;
 одну 30 мм артиллерийскую установку АК-306 с 500 снарядами;
 тепло-телевизионную систему;
 систему управления артиллерийским огнём с системой автоматического сопровождения цели;
 14,5 мм морскую тумбовую пулемётную установку, предназначенную для поражения воздушных, береговых и надводных целей.

Для российских пограничников «Соболь» поставляется в варианте, имеющем на вооружении только тумбовую пулемётную установку МТПУ с 14,5 мм КПВТ.

Представители 

Всё по

См. также 
 Скоростные патрульные катера проекта 12150 «Мангуст»
 Пограничные сторожевые корабли проекта 10410 «Светляк»
 Патрульные корабли проекта 22460 «Охотник»
 Пограничные патрульные корабли проекта 6457С типа «Спрут»
 Патрульные суда ледового класса проекта 22120 «Пурга»
 Пограничные сторожевые корабли проекта 22100 «Океан»
 Патрульные корабли проекта 22160 типа «Василий Быков»

Примечания 

Сторожевые катера
Патрульные катера